Bergkuifvliegenvanger
 Donkere kuifvliegenvanger
 Witbuikkuifvliegenvanger
 Witstaartkuifvliegenvanger